De Beker van België vrouwen 2022/23 is de 45e editie van de Beker van België vrouwen en loopt van 30 juli 2022 tot de lente van 2023. RSC Anderlecht Women is de bekerhouder.

Deelnemende teams

Data

Eerste rondes

Voorronde 

In de voorronde treden ingeschreven A-ploegen aan uit provinciale reeksen. Er worden voorrondes gespeeld tot er uiteindelijk 48 ploegen overblijven. Aangezien er te weinig ploegen beschikbaar waren om de voorziene wedstrijden te
betwisten, werden er byes toegewezen tot het beoogde aantal wedstrijden bekomen werd.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Eerste ronde 

In de eerste ronde speelden de 48 winnaars uit de voorronde tegen elkaar.

Tweede ronde 

In de tweede ronde speelden de 24 winnaars uit de eerste ronde tegen de 28 ploegen die uitkwamen in tweede klasse in het seizoen 2022/23.

Derde ronde 

In de derde ronde speelden de 26 winnaars uit de tweede ronde tegen de 16 ploegen die uitkwamen in eerste klasse in het seizoen 2022/23. 

Opmerking

Vierde ronde 

In de vierde ronde speelden de 21 winnaars uit de derde ronde tegen de 11 ploegen die in de Super League uitkomen in het seizoen 2022/23.

Eindfase

Zie ook 
 Beker van België 2022-23

Beker van België (vrouwenvoetbal) naar seizoen
Bekervoetbal 2022/23